Љано де ла Вирхен има више значења:

 Љано де ла Вирхен (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано де ла Вирхен (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано де ла Вирхен (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Љано де ла Вирхен (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику